Всеволод Сергеевич Гаврилов:
 Гаврилов, Всеволод Сергеевич (1942—2020) — советский и молдавский актёр, Народный артист Республики Молдова.
 Гаврилов, Всеволод Сергеевич (род. 1990) — казахстанский игрок в мини-футбол.